Novela F Plus est une chaîne de télévision africaine consacrée aux telenovelas et diffusée à travers « les bouquets StarTimes en Afrique ».

Diffusion

Programmes

Émission TV 
Voici Voilà ! "Spécial stars"
Si Belle "émission de beauté"

Telenovelas actuellement diffusées 
La Belle-mère (La Madrastra)
La force du cœur (Corazón valiente)
L'ivresse de l'amour (Vino el amor)
 L'amour oh l'amour
Le chemin de l'innocence (La virgen de la calle)
La Première Dame (Primera Dama)

Telenovelas anciennement diffusées 

  La rivière de la passion (Sinú, río de pasiones)
  Mara, une femme unique (A unica mulher)
  Passion et pouvoir (Pasión y poder)
  L'Ange du Diable El Diablo (Más sabe el diablo)
  Amour océan (Mar de amor)
  La Reine du Sud (La Reina del sur)
 Cosita linda
  La promesse (Iss Pyaar Ko Kya Naam Doon?... Ek Jashn)
 Les cœurs inséparables (Do Dil)
 La femme implacable (The Fierce Wife)
 La fille de ma mère (Ina, Kapatid, Anak)
 La promesse (Pangako Sa 'Yo)
 Eva Luna 
 Portée disparue (¿Dónde está Elisa?)
 Amour à Manhattan (Una maid en Manhattan) 
 Doubles Jeux (¿Quién eres tú?) 
 Les choix de l'amour (Lo que la vida me robó)
 La patrona 
 Le Triomphe de l'amour (Triunfo del amor)

Novela F1 
Novela F1, première chaîne de télévision. Elle est consacrée aux telenovelas sur StarTimes.

Notes et références

Liens externes 

Chaîne de télévision en français